Lopholithodes — род неполнохвостых раков из семейства крабоиды. Обитает вдоль тихоокеанского побережья Северной Америки от Аляски до Калифорнии. Включает 2 вида.

Систематика 
Род включает следующие виды
 Lopholithodes foraminatus Stimpson, 1859
 Lopholithodes mandtii Brandt, 1849

Кладограмма рода Lopholithodes дается согласно онлайновой базе данных известных видов животных, растений, грибов и микроорганизмов Catalogue of Life и базе  данных Шведского университета сельскохозяйственных наук

Примечания 

Крабоиды
Ракообразные Тихого океана